Newhard lautet der Familienname folgender Personen:

 Peter Newhard (1783–1860), US-amerikanischer Politiker
 Robert S. Newhard (1884–1945), US-amerikanischer Kameramann